Ymer, eller Ymir, kan avse:
 Ymer – jätte i Nordisk mytologi
 Ymer (tidskrift) – svensk tidskrift sedan 1881
 IK Ymer – idrottsförening i Borås sedan 1917
 IK Ymer – ishockey- och bandyklubb 1939-1955, se Nybro Vikings IF.
 Ymer – Uppsalas första moderna bostads(rätts)förening, grundad 1923, se Fålhagen
 Ymer (isbrytare, 1932) – isbrytare sjösatt 1931.
 Ymer (isbrytare) – isbrytare sjösatt 1976.
 Ymer (lotsbåt) – lotsbåt
 Ymer (mjölkprodukt) – dansk mjölkprodukt
 Ymir – en av Saturnus månar